Ellie – variante del nome proprio di persona Elle
 Ellie – personaggio del videogioco The Last of Us